Genua – miasto we Włoszech
 Republika Genui – dawne państwo we Włoszech ze stolicą w Genui
 prowincja Genua – włoski podmiot administracyjny
 (485) Genua – planetoida
 Genoa CFC – włoski klub piłkarski
 genua – żagiel
 UC Sampdoria – włoski klub piłkarski
 Genua. Włoskie lato – brytyjsko-włoski dramat z 2008 roku

Zobacz też 
 Genoa